Pinkafeld Airport (tyska: Flugplatz Pinkafeld) är en flygplats i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Oberwart och förbundslandet Burgenland, i den östra delen av landet,  km söder om huvudstaden Wien. Pinkafeld Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Pinkafeld Airport är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Pinkafeld Airport. Närmaste större samhälle är Pinkafeld,  km söder om Pinkafeld Airport. 

Omgivningarna runt Pinkafeld Airport är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Pinkafeld Airport är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Burgenland